kuća Vusio u Bolu
kaštel Vusio u Bolu
kula Vusio u Selcima
zgrada Galerije Dešković u Bolu (palača Vusio)